Аджамка — річка, ліва притока Інгулу
 Аджамка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район